Фронтова дружина — термін, що ним прийнято називати жінок, що виходять заміж за чужоземних військовиків у час війни або під час окупації території держави, зокрема цей термін широко використовувався під час Першої та Другої світових воєн.

Великого розголосу набув феномен одруження американських військовослужбовців із німецькими «» опісля Другої світової війни. До 1949 року понад 20000 німецьких фронтових дружин емігрувало до Сполучених Штатів. Більше того, приблизно 15000 австралійських жінок, що вийшли заміж за американських військовослужбовців, що розташовувались у Австралії під час Другої світової війни, переїхали до США разом зі своїми чоловіками. Військовослужбовці союзників одружувались із жінками й з інших країн, де вони дислокувались наприкінці війни, як-от Франції, Італії, Люксембургу, Філіппін і Японії. Таке ж явище спостерігалось і під час Корейської та В'єтнамської воєн, у яких брали участь збройні сили США й інших антикомуністично налаштованих держав. Понад 100000 фронтових дружин американських військовиків покинуло Об'єднане королівство, від 150000 до 200000 емігрували з континентальної Європи, 15500 з Австралії та 1500 із Нової Зеландії упродовж періоду з 1942 до 1952 років.

2008 року в  у Канадській Вікторії основними експонатами були полотна Калгарського художника Бева Тоша. Картини зображали тенденцію появи Фронтових дружин у Канаді та Новій Зеландії.

Корейська війна 
6423 корейські жінки вийшли заміж за американських військових упродовж і відразу після Корейської війни.

Війна у В'єтнамі 
8040 в'єтнамських фронтових дружин переїхали до Сполучених Штатів упродовж 1964—1975 років.

Війна в Іраку (2003) 
Явище фронтових дружин після війни у В'єтнамі стали менш поширеним у зв'язку із релігійними та культурними розбіжностями, коротшою тривалістю воєн і прямими наказами командування. Станом на 2006 рік було здійснено близько 1500 запитів від американських військовослужбовців щодо одержання віз для своїх Іракських наречених. Серед них і декілька яскраво висвітлених у пресі шлюбів американських військовиків із ірачками.

Див. також

Посилання 
 «American War Bride Experience; Fact, Stories about American War Brides»; American War World II GI Brides. website
 Luxembourg War Brides; «The Meeting of Anni Adams: The Butterfly of Luxembourg»; American War Brides. website 
 Australian War Brides website
 Canadian War Brides of WW II website 
 Newfoundland & Labrador War Brides website 
 Canadian War Brides from Veterans' Affairs Canada website
 CBC Digital Archives — Love and War: Canadian War Brides 
 Yankee boys, Kiwi girls history webpage 
 Marriages from Problems of the 2NZEF (eText of Official History of New Zealand in WW II) 
 New Zealand servicemen and their war brides, 1946 (photo) 
 Eswyn Lyster's Canadian War Bride page  — the book «Most Excellent Citizens»
 War brides of World War II reunion 2007
 Canadian War Brides of the First World War website 

Наслідки війни
Шлюб
Жінки на війні